Burg puede referirse a:

 El término de origen germánico, latinizado como burgus y castellanizado como burgo.
 El sufijo -burg (castellanizado -burgo), muy utilizado en la denominación de ciudades.

Toponimia

en Francia 

 Burg (Altos Pirineos), comuna del departamento de los Altos Pirineos.

en Suiza 

 Burg (Argovia), comuna del cantón de Argovia.
 Burg im Leimental, comuna del cantón de Basilea-Campiña.

en España 

 Burg (Farrera), pueblo del municipio de Farrera en la provincia de Lérida.

En Alemania

 Burg (Alemania), municipio del estado de Brandeburgo.
 Burg (Renania Palatinado), municipio del estado alemán de Renania Palatinado.
 Burg (Bitburg), municipio del distrito de Bitburg-Prüm.

Otros usos 

 Burg (apellido), apellido alemán.
 Bürg (cráter), cráter lunar
 Burg (relojes), empresa de relojes; primera empresa en crear un prototipo reloj celular